Zagore je naselje u Hrvatskoj u sastavu općine Mošćeničke Drage. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Jugozapadno je Zagorje, sjeveroistočno je Brseč, a sjeverno su Martina i Golovik.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji